Jamal David Mayers, kanadski hokejist, * 24. oktober 1974, Toronto, Ontario, Kanada.

Mayers je v študentski ligi NCAA igral za Western Michigan University, leta 1993 je bil kot 89. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1996/97. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral še za klube Toronto Maple Leafs, Calgary Flames, San Jose Sharks in Chicago Blackhawks, odigral 915 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 90  golov in 129 poda, ter 63 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in osem podaj. V svoji zadnji sezoni 2012/13 je z Blackhawksi osvojil Stanleyev pokal. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, je igral za Hammarby IF v švedski 2. ligi in Missouri River Otters v ligi UHL.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2007 in podprvaka leta 2008. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral petindvajset tekem, na katerih je dosegel sedem golov in štiri podaje.

Pregled kariere

|-
| Western Michigan University
| NCAA
| 92/93
|
| 38
| 8
| 17
| 25
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Western Michigan University
| NCAA
| 93/94
|
| 40
| 17
| 32
| 49
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Western Michigan University
| NCAA
| 94/95
|
| 39
| 13
| 33
| 46
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Western Michigan University
| NCAA
| 95/96
|
| 38
| 17
| 22
| 39
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 96/97
|
| 62
| 12
| 14
| 26
| -12
| 104
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| +4
| 4
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 97/98
|
| 61
| 19
| 24
| 43
| -5
| 117
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +1
| 10
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 98/99
|
| 34
| 4
| 5
| 9
| -3
| 40
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -2
| 8
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 98/99
|
| 20
| 9
| 7
| 16
| -3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 7
| 10
| 17
| 0
| 90
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +1
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 00/01
|
| 77
| 8
| 13
| 21
| -3
| 117
|
| 15
| 2
| 3
| 5
| +2
| 8
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 01/02
|
| 77
| 9
| 8
| 17
| +9
| 99
|
| 10
| 3
| 0
| 3
| -1
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 15
| 2
| 5
| 7
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 03/04
|
| 80
| 6
| 5
| 11
| -19
| 91
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 19
| 9
| 13
| 22
| +8
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Missouri River Otters
| UHL
| 04/05
|
| 13
| 5
| 2
| 7
| -3
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 05/06
|
| 67
| 15
| 11
| 26
| -22
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 80
| 8
| 14
| 22
| -19
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 07/08
|
| 80
| 12
| 15
| 27
| -19
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +2
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 08/09
|
| 71
| 7
| 9
| 16
| -7
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 09/10
|
| 44
| 2
| 6
| 8
| -5
| 78|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 09/10
|
| 27
| 1
| 5
| 6
| +2
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 10/11
|
| 78
| 3
| 11
| 14
| +3
| 124
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -3
| 12
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 11/12
|
| 81
| 6
| 9
| 15
| -4
| 91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 12/13
|
| 19
| 0
| 2
| 2
| +2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1012
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" | 261
| bgcolor="#7FFF00" | 453
| bgcolor="#7FFF00" | -94
| bgcolor="#7FFF00" | 1388
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Missouri River Otters
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Chicago Blackhawks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala